Жуа́н Се́зар Монте́йру (, 2 февраля 1939, Фигейра-да-Фош — 3 февраля 2003, Лиссабон) — португальский кинорежиссёр, актер, писатель, виднейший представитель нового кино Португалии.

Биография 
Из обеспеченной семьи землевладельцев, но при этом антиклерикалов и настроенных против режима Салазара. Учебу в частном полузакрытом лиссабонском коллеже не закончил: его отчислили. В 1963—1965 по гранту Фонда Гульбенкяна учился в Лондонской школе кинотехники. Писал статьи о кино. Дебютировал в 1969 документальной лентой, посвящённой Софии де Мелло Брейнер. В качестве актера выступал в собственных фильмах, у Мануэла де Оливейры и других португальских режиссёров.

Умер от рака.

Творчество 
Снимал документальные и короткометражные ленты. Наиболее известен трилогией о Жуане ди Деуше (Жуане Божьем), во многом автобиографическую роль которого играл сам:

 Воспоминания о Жёлтом доме/ Recordações da Casa Amarela (1989, Серебряный лев Венецианского кинофестиваля)
 Комедия о Жуане Божьем/ A Comédia de Deus (1995, посвящён памяти Сержа Дане; Большая специальная премия жюри Венецианского кинофестиваля, номинация на Золотого льва)
 Свадьба Жуана Божьего/ As Bodas de Deus (1999, премия за лучший фильм на МКФ в Мар-дель-Плата)

Трилогию продолжил автопортретный фильм Туда-сюда (, 2003), завершенный режиссёром незадолго до смерти: главную роль в нём он также исполнил сам.

Монтейру мечтал снять фильм по роману Сада Философия в будуаре, но признал замысел невыполнимым.

Экспериментальная лента Белоснежка (, 2000) создана по мотивам одноименной новеллы Роберта Вальзера: она снята на чёрном экране, так что актеры представлены лишь голосами.

Литература 
 Pour João César Monteiro: contre tous les feux, le feu, mon feu/ Ludovic Colin, ed. Crisnée: Yellow Now, 2004
 João giullare di Dio/ Francesco Giarrusso, ed. Pisa: ETS, 2007

Ссылки 
 Автобиография
 Официальный сайт

Кинорежиссёры Португалии
Актёры Португалии